Onderdistrict in Indonesië
 Ngadirejo (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Temanggung in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Ngadirejo (Eromoko), een plaats in het bestuurlijke gebied Wonogiri in de provincie Midden-Java
 Ngadirejo (Kaligesing), een plaats in het bestuurlijke gebied Purworejo in de provincie Midden-Java
 Ngadirejo (Ngadirejo), een plaats in het bestuurlijke gebied Temanggung in de provincie Midden-Java
 Ngadirejo (Mojogedang), een plaats in het bestuurlijke gebied Karanganyar in de provincie Midden-Java
 Ngadirejo (Salaman), een plaats in het bestuurlijke gebied Magelang in de provincie Midden-Java
 Ngadirejo (Tegalrejo), een plaats in het bestuurlijke gebied Magelang in de provincie Midden-Java
 Ngadirejo (Kawedanan), een plaats in het bestuurlijke gebied Magetan in de provincie Oost-Java
 Ngadirejo (Kepanjenkidul), een plaats in het bestuurlijke gebied Blitar in de provincie Oost-Java
 Ngadirejo (Kota Kediri), een plaats in het bestuurlijke gebied Kediri in de provincie Oost-Java
 Ngadirejo (Pogalan), een plaats in het bestuurlijke gebied Trenggalek in de provincie Oost-Java
 Ngadirejo (Sukapura), een plaats in het bestuurlijke gebied Probolinggo in de provincie Oost-Java
 Ngadirejo (Kromengan), een plaats in het bestuurlijke gebied Malang in de provincie Oost-Java
 Ngadirejo (Tugu Mulyo), een plaats in het bestuurlijke gebied Musi Rawas in de provincie Zuid-Sumatra